Bramkamp steht für:

 Bramkamp (Diepenau), Ortsteil von Diepenau, Niedersachsen
 Bramkamp, Ortsteil von Jevenstedt, Schleswig-Holstein

Bramkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Bramkamp (* 1961), deutscher Filmemacher und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Bramkamper Bach, Fluss in Diepenau, Niedersachsen